Velika nagrada Vieux Tacotsa 1911 je bila dirka za Veliko nagrado v . Odvijala se je 23. julija 1911 na dirkališču Le Mans.

Rezultati

Dirka

Viri

www.teamdan.com  

Sezona Velikih nagrad 1911